Arcera puede referirse a:

 Arcera, localidad española; o
 un nombre común de la planta Rumex acetosa o acedera.